Hannoversche Westbahn, spoorlijn tussen Löhne en Rheine en tussen Rheine en Emden.
 Beroun - Cheb, spoorlijn tussen Beroun en Cheb, ook wel Böhmische Westbahn genoemd.
 Praag - Beroun, spoorlijn tussen Praag en Beroun, ook wel Böhmische Westbahn genoemd.
 Wenen - Salzburg, spoorlijn tussen Wenen en Salzburg, ook wel Oostenrijkse Westbahn genoemd.
 Westbahn GmbH, spoorwegonderneming, rijdt vanaf december 2011 RegioExpress treinen op het traject Wenen - Salzburg.